Aleksandr Kotow (1913–1981) – radziecki arcymistrz szachowy
 Aleksandr Kotow (1916–1988) – radziecki wojskowy, bohater Związku Radzieckiego
 Aleksandr Kotow (1918–2005) – radziecki wojskowy, bohater Związku Radzieckiego
 Aleksandr Kotow (1949–2009) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Kotow (ur. 1994) – rosyjski piłkarz ręczny